Anna Witaljewna Szewczenko (ros. Анна Витальевна Шевченко; ur. 4 sierpnia 1993) – kazachska biegaczka narciarska.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 7 listopada 2010 roku, podczas zawodów FIS Race w fińskiej miejscowości Muonio, gdzie zajęła 50. w sprincie stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 26 listopada 2016 roku w Ruce, w sprincie stylem klasycznym zajęła 68. miejsce. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła 25 listopada 2017 podczas drugiego dnia mini cyklu Ruka Triple. Na dystansie 10 km stylem klasycznym uplasowała się na 30. pozycji.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Mistrzostwa świata juniorów

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Kazachscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1993
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2017